Транскрипція в лінгвістиці — запис фонетичного звучання мови (на відміну від транслітерації, яка є механічною передачею тексту засобами іншого алфавіту).
 Транскрипція в біології — процес синтезу РНК з ДНК, один з етапів біосинтезу білків при синтезі мРНК, чи синтез нкРНК.
 Транскрипція в музиці — переробка музичного твору для іншого інструменту або голосу.